Левадия может означать:
 Левадия — город в Греции.
 Левадия — община (дим) в Греции.
 Левадия — железнодорожная станция.
 «Левадия» (с 2018 года — «ФКИ Левадия») — футбольный клуб из Таллина, до 2004 года представлявший город Маарду и известный как «Левадия Маарду». См. также ФКИ Таллинн.
 «Левадия U21» — футбольный клуб из Таллина, резервная команда «Левадии»/«ФКИ Левадии», прежние названия: «Левадия II» (2004—2015), «Левадия Таллин» (2001—2003, резервная команда «Левадии Маарду»), «Маарду» (1999—2000, представлял одноимённый город).
  — футбольный клуб из Таллина, резервная команда «Левадии U21», создана в 2003 году как «Левадия II», в 2004—2007 «Левадия Маарду-юниор.»
  — женский футбольный клуб из Таллина.
 «Левадия» (Pärnu FC Levadia) — футбольный клуб из Пярну, существовавший в 2000—2002 годах, являлся третьей командой «Левадии Маарду».

См. также